Свободна Македония може да се отнася за:

 „Свободна Македония“, български вестник от 1895 година;
 „Свободна Македония“, български вестник от 1942 година.

 Вижте също пояснителните статии
 Независима Македония
 Автономна Македония